

Codici 
 RNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kallinge, Ronneby, Svezia
 RNB – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Rostvertol-Avia, Aeroporto di Rostov sul Don, Russia

Musica 
 RnB – abbreviazione di Rhythm and blues